Ингеборга, Ингибьёрг — скандинавское женское имя. Произошло от слов Ing — одно из имён древнескандинавского бога Фрея, бога плодородия, bjorg — защищать, оберегать.

Имя 
 
 Ингеборга Трюггведоттир (ум. 963) — дочь Трюггве Олафссона.
 Ингеборга Киевская (ок. 1100—после 1137) — русская княжна, жена датского герцога Кнуда Лаварда.
 Ингеборг Эриксдоттер (ок. 1212―ок. 1254) ― шведская принцесса, дочь короля Эрика X Шведского, старшая сестра короля Эрика XI, супруга Биргера Шведского.
 Ингеборга Шведская (1277—1319) — королева Дании, жена короля Эрика VI Датского, дочь короля Магнуса Ладулоса Шведского.
Ингеборга Эйриксдоттер Норвежская (1297—1357) — норвежская принцесса, дочь Эйрика II Норвежского, супруга Вальдемара Магнуссона Шведского, герцога Финляндского.
 Ингеборга Норвежская (1301—1361) —  норвежская принцесса, дочь Хакона V Норвежского, супруга Эрика Магнуссона, герцога Сёдерманландского.
 Ингеборга Дапкунайте (род. 1963) — советская, британская и литовская актриса театра и кино, телеведущая.

Другое 
 «Ингеборг» — немецкий телефильм 1954 года.
 (391) Ингеборг — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.